Дазиподы, или мохноногие пчёлы () — род крупных мохнатых пчёл, распространённый по всему миру. Существует 33 вида (Michez, 2012).

Распространение 
Палеарктика: Европа, Северная Африка, Азия (кроме севера; западная, центральная, средняя и восточная) на восток до Кореи и Японии. 1 вид недавно найден в Эфиопии.

Биология 
Гнездятся в земле, колониально. Летние формы. Олиготрофные опылители.

Характеристика 
Крупные опушенные пчелы (14—18 мм). Название происходит из того факта, что они имеют длинные волоски на задних ногах.

Виды 
33 вида и 4 подрода: Dasypoda s.s., Heterodasypoda, Microdasypoda и Megadasypoda.
 Dasypoda albimana Perez, 1905
 Dasypoda altercator (Harris, 1780)
 Dasypoda argentata Panzer, 1809
 Dasypoda aurata Rudow, 1881
 Dasypoda braccata Eversmann, 1852
 Dasypoda cingulata Erichson, 1835
 Dasypoda crassicornis Friese, 1896
 Dasypoda dusmeti Quilis, 1928
 Dasypoda frieseana Schletterer, 1890
 Dasypoda hirtipes (Fabricius 1793) (=plumipes Panzer, 1797)
 Dasypoda iberica Warncke, 1973
 Dasypoda illegalis Schulz, 1906
 Dasypoda (Megadasypoda) intermedia Michez, 2005
 Dasypoda leucoura Rudow, 1882
 Dasypoda mixta Radoszkowski, 1886
 Dasypoda michezi Radchenko, 2017
 Dasypoda morawitzi Radchenko, 2016
 Dasypoda morotei Quilis, 1928
 Dasypoda pyriformis Radoszkowski, 1887
 Dasypoda pyrotrichia Foerster, 1855
 Dasypoda (Dasypoda) riftensis Michez & Pauly, 2012 — Эфиопия
 Dasypoda sinuata Perez, 1896
 Dasypoda spinigera Kohl, 1905
 Dasypoda suripes (Christ, 1791)
 Dasypoda visnaga (Rossi, 1790)

См. также 
 Шмель-плотник фиолетовый

Примечания

Литература 
 Michez D., Terzo M. & Rasmont P. (2004a). Révision des espèces ouest-paléarctiques du genre Dasypoda Latreille 1802 (Hymenoptera, Apoidea, Melittidae). — Linzer biologische Beiträge, 36 (2), 847—900.
 Michez D., Terzo M. & Rasmont P. (2004b). Phylogénie, biogéographie et choix floraux des abeilles oligolectiques du genre Dasypoda Latreille 1802 (Hymenoptera, Apoidea, Melittidae). — Annales de la Société entomologique de France (n. s.), 40 (3-4), 421—435.
 Radchenko V. G. (2016). A new widespread European bee species of the genus Dasypoda Latreille (Hymenoptera, Apoidea). — Zootaxa, 4184 (3), 491—504.
 Radchenko V. G. (2017). A new bee species of the genus Dasypoda Latreille (Hymenoptera, Apoidea) from Portugal with comparative remarks on the subgenus Heterodasypoda Michez. — Zootaxa, 4350(1), 164—176.

Пчёлы
Роды пчёл